Musée national d'ethnologie de Munich (Allemagne)
 Musée national d'ethnologie (Japon)